Степанковский сельский Совет — сельский Совет на территории Жабинковского района Брестской области Республики Беларусь.

Состав 
В состав сельсовета входят 1 агрогородок и 16 деревень:

Примечания

Ссылки 
 Жабинковский райисполком

Сельсоветы Жабинковского района